MHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hooker Co., Mullen, Stati Uniti
 mhn – codice ISO 639-3 della lingua mochena